

Diritto
Authorized Economic Operator, certificazione di soggetti nei rapporti con le dogane.

Geologia 
 AEO – Formazione di Almenno Basso – nella provincia di Bergamo – sistema stratigrafico della Lombardia